Грасиа́н () — фамилия. Известные носители:
 Грасиан, Бальтасар (1601—1658) — испанский прозаик.
 Грасиан, Леандро (род. 1982) — аргентинский футболист.